Карпеев — фамилия; имеет женскую форму Карпеева.
 Карпеев, Александр Порфирьевич (род. 1957) — российский артист-кукловод, Заслуженный артист Республики Татарстан, Народный артист Республики Татарстан.
 Карпеев, Михаил Поликарпович (1922—2021) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник.

Карпеева 
 Карпеева, Светлана Анатольевна (род. 1985) — российская спортсменка (плавание), мастер спорта международного класса.